— манга, автором которой является Масакадзу Кацура. Сначала публиковалась короткими сериями с 1989 по 1994 год. В 1995 году был выпущен первый том манги. Начиная с 2002 году манга начала постоянно публиковаться в журнале Weekly Young Jump, выпуск закончился 24 июня 2014. По мотивам манги студией TMS Entertainment был выпущен 13-серийный аниме-сериал, который транслировался с 2 апреля по 25 июня 2012 года.

Сюжет 
Действие происходит в альтернативной современной Японии. В тайне от общества корпорация Амаги создала монстров НЭТ, более известных, как «игроков», которые должны были насмерть драться между собой на арене, развлекая богачей. Однако однажды игроки восстали и уничтожив базу Амаги, сбежали на волю. Некоторые из них предпочли маскироваться под людей и мирно сосуществовать, другие однако не совладая с охотничьими инстинктами, убивают ночью людей. Перед разрушением лаборатории, учёные в результате алгоритмической ошибки создали более совершенное существо, которое назвали ЗЕТом. Однако во время восстания игроков, ЗЕТ был ещё младенцем и его решает похитить учёный по имени Горо Кандзаки, чтобы воспитать как человека. Проходит 10 лет, ЗЕТ, а точнее Дзин живёт вместе с Горо в самодельном домике с другими бомжами, однако его убивает игрок, так Дзин следующие 10 лет будет жить у Акэми, которую когда то спас. Однажды представители корпорации Амаги предлагают Дзину работать на него, чтобы он охотился на мятежных игроков. Дзин соглашается...

Список персонажей 
Дзин Кандзаки (яп. 神崎 人) — главный герой истории, ЗЕТ, новый и более совершенный вид игрока. За свои услуги всегда требует 10,000 йен. Во время восстания игроков его предполагалось уничтожить, однако Горо решил сбежать вместе с младенцем и воспитать его как человека. Первые 10 лет Дзин жил вместе с Горо на улице, и называл его дедом. Горо давал всегда Дзину уроки морали и учил его совершать благие дела. Уже тогда Дзин подружился с Когой и Конохой. После смерти деда, его приютила Акэми, и мальчик быстро привязывается к ней. Через много лет корпорация Амаги предлагает ему работать на них в обмен на то, чтобы они удалили шрам на лице Акэми и нашли настоящего сына. В своих первых превращениях принимал белую/незавершённую форму, которая быстро распадалась. Стремится избегать людей, так как на них всегда нападают игроки. В конце сумел принять красную/совершенную форму.

Сэйю: Дайсукэ Намикава

Горо Кандзаки (яп. 神崎 悟郎) — учёный, который принимал участие в создании ЗЕТа. Позже похитил новорожденного ЗЕТа, решив воспитать его как человека. Был убит игроком, однако сотрудники корпорации Амаги сумели спасти его голову и подключили с специальному устройству, так как Горо располагает ценной информацией о ЗЕТе, он на протяжении 10 лет находился в камере, изолированной от микроорганизмов. Несмотря на это, Горо всё ещё обладал самосознанием и отказывался давать информацию. Дзин решает отключить его от аппарата, дав умереть, так как ему было мучительно смотреть, как «страдает» старик.

Сэйю: Мицуо Сэнда

Акэми Каваками (яп. 川上 明美) — женщина, которую впервые спас Дзин. После того, как узнаёт, что он сирота и потерял дедушку, она решает усыновить его. Работала сначала стриптизершей, но затем начала работать в лавке, продавая сладости. После атаки игрока имеет на лице большой шрам. У неё был сын, однако неизвестно, что с ним случилось.

Сэйю: Риса Хаямидзу

Ханако Танака (яп. 田中 花子) — девушка, которая спасаясь от преследования игроков попала в жильё Дзина и отказывалась долгое время уходить оттуда. Позже сильно привязывается с Дзину и всегда требует, чтобы тот был рядом. Утверждала, что имеет проблемы с родителями и не желает возвращаться домой. В конце концов Дзин тоже к ней привязывается и решает с ней образовать новую семью. В 10 серии они проводят совместную ночь, однако в конце выясняется, что она является игроком, печально известным песчаным монстром, который обращает жертв в песок, и была подослана Хаитани в качестве шпиона. Несмотря на это совместная жизнь с Дзином пробудила в ней чувства и невольно обратившись с игрока, Ханако страдала, её в конце концов убивает Кога.

Сэйю: Мария Исэ

Кога Амаги (яп. 天城 高雅) — сын главы корпорации Амаги, старый друг Дзина, преисполнен чувством справедливости и жаждет искоренить всё зло. Ещё в детстве выискивал разбойников. Является поклонником супер-героя Альфы, персонажа из аниме-сериала и решил сконструировать такой же костюм, который повышает физические способности во много раз и делет человека сильнее обыкновенных игроков. Когу преследует навязчивая идея вершить справедливость и наказывать врагов, однако в его действиях мало логики, в частности Кога не способен сделать правильный выбор, когда дело касается спасения людей. Дзиро утверждает, что на деле Кога жаждет сражаться, и в качестве оправдания выбрал тактику героя. Когда узнал о злодеяниях отца в прошлом, решил убить его, а позже потеряв рассудок решает убить и Дзина, но позже приходит в чувства и продолжает сражаться против злых игроков. В конце сериала становится новым главой корпорации Амаги.

Сэйю: Мамору Мияно

Коноха Амаги (яп. 天城 小葉) — младшая сестра Коги. Когда то дружила с Дзином и всё ещё питает к нему чувства. Подобрала его потерянную цепочку, не раз становилась жертвой игроков. При каждой встречи с Дзином всё время забывала вернуть ему цепочку.

Сэйю: Кана Ханадзава

Мицугай Амаги (яп. 天城 光鎧) — глава корпорации Амаги, холоднокровный и расчётливый человек. Мечтает создать идеальное общество, а семью ставит на второй план, мало проявлял любви к Конохе и Коге.

Сэйю: Сёдзо Идзука

Хаями  (яп. 早見) — работник корпорации Амаги, который тайно сливал информацию игрокам. Делал это с целью захватить власть над корпорацией Амаги, когда игроки осуществят свои цели. Был убит Когой.

Дзиро Наката (яп. 中田二郎) — отец Итиро, когда то разрабатывал игроков, но после восстания игроков решил разоблачить компаний и по приказу Мицугая был заживо похоронен в лаборатории, данные события заставили пересмотреть Дзиро свои взгляды и перейти на сторону игроков. Несколько раз испытывал Когу, убивая при этом множество невинных девушек. В конце концов был убит Когой.

Сэйю: Кацуносукэ Хори

Итиро Наката (яп. 中田 一郎) — сын Итиро, которого привели к отцу, чтобы тот не умер в одиночестве, умер в лаборатории от истощения и отец, чтобы спасти мальчика, превратил в игрока. Дзиро учил его ненавидеть людей. После превращения Итиро больше не способен принимать человеческий облик.

Сэйю: Оми Минами

Маю Хасимото (яп. 橋本茉柚) — поклонница Коги, имеет розовые волосы. Единственная выжившая после испытания Коги. Позже начинает встречаться с Когой.

Сэйю: Аюми Фудзимура

Профессор Кисимото — учёный, который вместе с Мицуаги принял участие в создание ЗЕТа. Был убит во время атаки клонов на поместье Амаги.

Ояма — шеф полиции давно знакомый с Дзином. Верил в то, что Дзин может остаться человеком.

Сэйдзи Хаитани

Сэйю: Кодзи Юса

Манга 
Оригинальная манга сначала публиковалась 4 короткими сериями с 1989 по 1994 год издательством Shueisha в журнале Weekly Shōnen Jump. Также были выпущены ещё отдельные главы: Shin-no-Shin, Woman in the Man и Shadow Lady. Манга Zetman начала постоянно публиковаться в журнале Weekly Young Jump с 2002 года по 2014. По данным на октябрь 2014 года манга была собрана в 20 томов. Первый том был выпущен 19 ноября 2003 года, а последний 17 октября 2014 года.

Манга выпускалась на территории Аргентины компанией Editorial Ivrea, в Мексике компанией Grupo Editorial Vid, Италии компанией Star Comics, Испании компанией Glénat и Франции компанией Tonkam.

Аниме 
По мотивам манги был создан аниме-сериал, премьера которого состоялась 2 апреля 2012 года. Режиссёр аниме — Осаму Набэсима, сценарист Ацухиро Томиока, а за дизайн персонажей отвечал Хиротоси Такая. Музыку к сериалу создал Габриель Роберто. Аниме-сериал доступен для просмотра на японском/английском на сайте Hulu и веб-сайте Viz Media.

Список серий аниме

Критика 
Представитель Animeland отметил, что по сравнению с предыдущими работами автора, которые являются подростковой забавой, манга Zetman имеет жестокий сюжет с глубокой темой. В связи с долгим временем выпуска манги, у автора было много времени, чтобы доработать сюжет. Михаель Джереам отметил, что автор явно вдохновился Бэтменом, учитывая, что предыдущие его работы это безобидные романтические комедии.

Литература 
 "Dossier Zetman", Animeland issue #125, октябрь 2006, ISSN 1148-0807, стр. 32-34 (issue teaser)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Рецензии
 Рецензия первых серий аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

TMS Entertainment
Аниме и манга о супергероях